Café Américain, een grand café in Amsterdam
 Cafe Americain (televisieserie), een Amerikaans comedyserie uit 1993-1994